

Anthroponyme 
 Apollonis d'Alexandrie est un vainqueur des Jeux olympiques antiques.
 Apollonis de Cyzique, épouse d'Attale Ier, est une reine de Pergame.

Toponyme 
  est une cité de l'ancienne Lydie, en Anatolie.
 Le diocèse d'Apollonis est un diocèse de l'église primitive, aujourd'hui désaffecté et utilisé comme siège titulaire pour un évêque chargé d'une autre mission que la conduite d'un diocèse contemporain.